Grubb är ett svenskt efternamn som den 31 december 2013 bars av 242 personer bosatta i Sverige.

 Grubb (släkt) – en svensk släkt

Personer med efternamnet Grubb
 Anders Grubb (född 1944), klinisk kemist, professor
 Andreas Grubb (1635–1680), professor och rektor för Uppsala universitet
 Andreas Petri Grubb (1525–1611), kyrkoman och politiker
 Catharina Elisabet Grubb (1721–1788), finländsk industriidkare
 Davis Grubb (1919–1980), amerikansk roman- och novellförfattare
 Ella Grubb (1918–1990), läkare
 Gunilla Grubb (1692–1729), andlig diktare
 Jeff Grubb, amerikansk fanatasy-författare 
 Michael Grubb (1728–1808), direktör, bruks- och säteriägare samt kommerseråd
 Nils Grubb (1681–1724), präst, historiker och pedagog, professor
 Per Wilhelm Grubb (1793–1868), ämbetsman
 Petrus Andreæ Grubb (död 1633), professor, kammarråd och assessor
 Robert Grubb (född 1950), australisk skådespelare
 Rune Grubb (1920–1998), läkare och bakteriolog
 Rut Grubb (1889–1952), läkare och fängelsedirektör
 Samuel Andreæ Grubb (död 1662), professor och kyrkoherde
 Timothy Grubb (1954–2010), brittisk ryttare
 Wilhelm Grubb (1688–1753), handelsman och riksdagsman

Se även
Grubbens

Källor

Svenska efternamn
Bureätten